Леушинская — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Леушинская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Леушинская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Леушинская — деревня в Шеговарском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Леушинская — деревня в Шеговарском сельском поселении (до 2016 года была в Ямскогорском сельском поселении) Шенкурского района Архангельской области.
 Леушинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.